Die Gemeinde Lesvos () wurde auf Grund des Kallikratis-Programms aus den dreizehn Vorgängergemeinden der griechischen Insel Lesbos zum, 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasst die gesamte Insel, Verwaltungssitz ist die Stadt Mytilini.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung, 2011, die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Agia Praskevi (Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής, 2.497)
 Stadtbezirk Agia Praskevi (Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, 2.234)
 Agia Praskevi (Αγία Παρασκευή , 2.195)
 Kandri (Καντρί , 19)
 Mesa (Μέσα , 20)
 Ortsgemeinschaft Napi (Τοπική Κοινότητα Νάπης, 263)
 Gemeindebezirk Agiassos (Δημοτική Ενότητα Αγιάσου, 2.373)
 Stadtbezirk Agiassos (Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου, 2. 373)
 Agiassos (Αγιάσος , 2.320)
 Karini (Καρήνη , 6)
 Megali Limni (Μεγάλη Λίμνη , 1)
 Sanatorio (Σανατόριο , 46)
 Gemeindebezirk Gera (Δημοτική Ενότητα Γέρας, 6.101)
 Stadtbezirk Mesagros (Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού, 766)
 Mesagros (Μεσαγρός , 631)
 Avlonas (Αύλωνας , 29)
 Pyrgi (Πύργοι, , 91)
 Fteli (Φτέλι , 15)
 Agios Vasilios (Άγιος Βασίλειος , unbewohnte Insel)
 Stadtbezirk Paleokipos (Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου, 1.112)
 Paleokipos (Παλαιόκηπος , 976)
 Aglefyros (Αγλέφυρος , 23)
 Evriaki (Ευρειακή , 113)
 Stadtbezirk Pappados (Δημοτική Κοινότητα Παππάδου, 1.588)
 Pappados (Παππάδος , 1.442)
 Marmaro(Μάρμαρο , 106)
 Chalatses (Χαλατσές, , 40)
 Stadtbezirk Skopelos (Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου, 1.607)
 Skopelos (Σκόπελος , 1.530)
 Karionas (Καριώνας , 7)
 Langada (Λαγκάδα , 3)
 Ligonari (Λιγονάρι , 7)
 Tarti (Τάρτι , 27)
 Tsafi (Τσάφι , 9)
 Tsilia (Τσίλια , 18)
 Fara (Φαρά , 6)
 Ortsgemeinschaft Perama (Τοπική Κοινότητα Περάματος, 726)
 Ortsgemeinschaft Plakados (Τοπική Κοινότητα Πλακάδου, 302)
 Plakados (Πλακάδος , 238)
 Apidias Lakkos (Απηδιάς Λάκκος , 64)
 Gemeindebezirk Eresos-Andissa (Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης, 5.269)
 Stadtbezirk Andissa (Δημοτική Κοινότητα Αντίσσας, 1.205)
 Andissa (Άντισσα , 908)
 Gavvathos (Γαββαθάς , 90)
 Kambos (Κάμπος , 101)
 Lygeri (Λυγερή , 43)
 Moni Agiou Ionnaou Theologou (Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου , 19)
 Pedino (Πεδινό , 37)
 Pochis (Πόχης , unbewohnte Insel)
 Tzithra (Τζίθρα , 7)
 Stadtbezirk Eresos (Δημοτική Κοινότητα Ερεσού, 1.611)
 Eresos (Ερεσός , 1.086)
 Skala Eresou (Σκάλα Ερεσού , 349)
 Chliara (Χλιαρά , 59)
 Christos (Χριστός , 47)
 Psinia (Ψίνια , 70)
 Stadtbezirk Mesotopos (Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου, 904)
 Mesotopos (Μεσότοπος , 773)
 Podaras (Ποδαράς , 23)
 Tavari (Ταβάρι , 88)
 Chrousos (Χρούσος , 20)
 Ortsgemeinschaft Vatoussa (Τοπική Κοινότητα Βατούσσης, 598)
 Vatoussa (Βατούσσα , 574)
 Revma (Ρεύμα , 24)
 Ortsgemeinschaft Pterounda (Τοπική Κοινότητα Πτερούντος, 146)
 Ortsgemeinschaft Sigri (Τοπική Κοινότητα Σιγρίου, 333)
 Sigri (Σίγρι , 333)
 Megalonisi (Μεγαλονήσι , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Chidira (Τοπική Κοινότητα Χιδήρων, 472)
 Gemeindebezirk Evergetoulas (Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα, 2.771)
 Ortsgemeinschaft Asomatos (Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου, 259)
 Ortsgemeinschaft Ippio (Τοπική Κοινότητα Ιππείου, 847)
 Ippio (Ίππειο , 818)
 Kagiani (Καγιάνι , 9)
 Larsos (Λάρσος , 20)
 Ortsgemeinschaft Kato Tritos (Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους, 646)
 Kato Tritos (Κάτω Τρίτος , 518)
 Pigadakia (Πηγαδάκια , 128)
 Ortsgemeinschaft Keramia (Τοπική Κοινότητα Κεραμείων, 402)
 Keramia (Κεραμεία , 378)
 Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος , 24)
 Ortsgemeinschaft Lambou Myli (Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων, 89)
 Ortsgemeinschaft Mychos (Τοπική Κοινότητα Μυχού, 230)
 Mychos (Μυχός , 102)
 Gerania (Γεράνια , 10)
 Koufo Vouno (Κουφό Βουνό , 118)
 Ortsgemeinschaft Sykounda (Τοπική Κοινότητα Συκούντος, 298)
 Sykounda (Συκούντα , 281)
 Gialou Pigadi (Γιαλού Πηγάδι , 13)
 Skala Sykoundas (Σκάλα Συκούντας , 4)
 Gemeindebezirk Kalloni (Δημοτική Ενότητα Καλλονής, 8.504)
 Stadtbezirk Agra (Δημοτική Κοινότητα Άγρας, 1.013)
 Agra (Άγρα , 955)
 Agios Georgios (Insel) (Άγιος Γεώργιος , unbewohnte Insel)
 Apothikes (Αποθήκες , 58)
 Stadtbezirk Kalloni (Δημοτική Κοινότητα Καλλονής, 2.171)
 Kalloni (Καλλονή , 1.978)
 Moni Panagias Myrsiniotissis Limonos (Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος , 5)
 Petsofas (Πετσοφάς , 188)
 Ortsgemeinschaft Anemotia (Τοπική Κοινότητα Ανεμότιας, 449)
 Ortsgemeinschaft Arisvi (Τοπική Κοινότητα Αρίσβης, 700)
 Ortsgemeinschaft Dafia (Τοπική Κοινότητα Δαφίων, 1.009)
 Dafia (Δάφια , 992)
 Iera Moni Leimonos (Ιερά Μονή Λειμώνος , 17)
 Ortsgemeinschaft Kerami (Τοπική Κοινότητα Κεραμίου, 1.054)
 Kerami (Κεράμι , 584)
 Skala Kallonis (Σκάλα Καλλονής , 470)
 Ortsgemeinschaft Parakila (Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων, 818)
 Ortsgemeinschaft Skalochori (Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου, 605)
 Skalochori (Σκαλοχώρι , 534)
 Archea Antissa (Αρχαία Άντισσα ), Koulova (Κούλοβα , 35)
 Kalo Limani (Καλό Λιμάνι , 17)
 Balini (Μπαλίνη , 19)
 Ortsgemeinschaft Filia (Τοπική Κοινότητα Φίλιας, 685)
 Filia (Φίλια , 653)
 Kechrada (Κεχράδα , 32)
 Gemeindebezirk Loutropolis Thermis (Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής, 3.135)
 Stadtbezirk Loutropolis Thermis (Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής, 1.066)
 Loutropolis Thermis (Λουτρόπολις Θερμής , 900)
 Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος , 56)
 Moni Agiou Rafail (Μονή Αγίου Ραφαήλ , 40)
 Paralia Thermis (Παραλία Θερμής , 70)
 Ortsgemeinschaft Komi (Τοπική Κοινότητα Κώμης, 139)
 Ortsgemeinschaft Mistegna (Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών, 539)
 Mistegna (Μιστεγνά , 407)
 Skala Mistegnon (Σκάλα Μιστεγνών , 123)
 Toumbes (Τούμπες, , 9)
 Ortsgemeinschaft Nees Kydonies (Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών, 553)
 Nees Kydonies (Νέες Κυδωνίες , 485)
 Xambelia (Ξαμπέλια , 13)
 Skala Neon Kydonion (Σκάλα Νέων Κυδωνιών , 55)
 Ortsgemeinschaft Pigi (Τοπική Κοινότητα Πηγής, 350)
 Ortsgemeinschaft Pyrgi Thermis (Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής, 488)
 Pyrgi Thermis (Πύργοι Θερμής , 450)
 Panagia (Παναγία , 38)
 Gemeindebezirk Mandamados (Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου, 2.447)
 Stadtbezirk Mandamados (Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου, 1.172)
 Mandamados (Μανταμάδος , 941)
 Agios Stefanos (Άγιος Στέφανος , 6)
 Aspropotamos (Ασπροπόταμος , 54)
 Langada (Λαγκάδα , 4)
 Palios (Παλιός , 5)
 Pedi (Πέδη , 30)
 Taxiarches (Ταξιάρχες, , 132)
 Ortsgemeinschaft Kapi (Τοπική Κοινότητα Κάπης, 546)
 Kapi (Κάπη , 544)
 Limani (Λιμάνι , 2)
 Ortsgemeinschaft Klio (Τοπική Κοινότητα Κλειούς, 378)
 Klio (Κλειώ , 356)
 Tsonia (Τσόνια , 22)
 Ortsgemeinschaft Pelopi (Τοπική Κοινότητα Πελόπης, 351)
 Gemeindebezirk Mythimna (Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, 2.255)
 Stadtbezirk Mythimna (Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης, 1.570)
 Mythimna (Μήθυμνα , 1.399)
 Vafios (Βαφειός , 137)
 Efthalou (Ευθαλού , 34)
 Ortsgemeinschaft Argennos (Τοπική Κοινότητα Αργέννου, 209)
 Ortsgemeinschaft Lepetymnos (Τοπική Κοινότητα Λεπετύμνου, 167)
 Ortsgemeinschaft Sykaminea (Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας, 309)
 Sykaminea (Συκαμινέα , 169)
 Skala Sykamineas (Σκάλα Συκαμινέας , 140)
 Gemeindebezirk Mytilini (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης, 37.890)
 Stadtbezirk Loutra (Δημοτική Κοινότητα Λουτρών, 1.420)
 Loutra (Λουτρά , 1.085)
 Ano Charamida (Άνω Χαραμίδα , 41)
 Skala Loutron (Σκάλα Λουτρών , 259)
 Charamida (Χαραμίδα , 35)
 Stadtbezirk Moria (Δημοτική Κοινότητα Μόριας, 1.450)
 Moria (Μόρια , 1.164)
 Achlia (Αχλιά , 118)
 Larisos (Λάρισος , 168)
 Marmaro (Μάρμαρο , 0)
 Stadtbezirk Mytilini (Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, 29.656)
 Mytilini (Μυτιλήνη , 27.871)
 Varia (Βαρειά , 1.133)
 Neapolis (Νεάπολις , 422)
 (Πλιγόνι Pligoni , 230)
 Stadtbezirk Pamfilia (Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Παμφύλλων), 1.477)
 Pamfilia (Πάμφιλα , 1.413)
 Niselia (Νησέλια , 33)
 Paralia (Παραλία , 31)
 Ortsgemeinschaft Agia Marina (Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης, 746)
 Agia Marina (Αγία Μαρίνα , 522)
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή , 137)
 Agrilia Kratigou (Αγριλιά Κρατήγου , 87)
 Ortsgemeinschaft Alyfanda (Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών, 646)
 Alyfanda (Αλυφαντά , 360)
 Kedro (Κέδρο , 89)
 Utza (Ουτζά , 36)
 Pyrgi (Πυργί , 161)
 Ortsgemeinschaft Afalonas (Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος, 482)
 Ortsgemeinschaft Panagiouda (Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας, 906)
 Ortsgemeinschaft Taxiarches (Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών, 1.107)
 Gemeindebezirk Petra (Δημοτική Ενότητα Πέτρας, 3.358)
 Stadtbezirk Petra (Δημοτική Κοινότητα Πέτρας, 1.208)
 Petra (Πέτρα , 1.108)
 Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος , unbewohnte Insel)
 Miradellia (Μιραδέλλια , 61)
 Petri (Πετρί , 39)
 Stadtbezirk Skoutaros (Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου, 1.037)
 Skoutaros (Σκουτάρος , 881)
 Ambelia (Αμπέλια , 4)
 Anaxos Skoutarou (Άναξος Σκουτάρου , 152)
 Stadtbezirk Stypsi (Δημοτική Κοινότητα Στύψης, 855)
 Ortsgemeinschaft Lafionas (Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας, 154)
 Ortsgemeinschaft Ypsilometopo (Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου, 104)
 Gemeindebezirk Plomari (Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου, 5.602)
 Stadtbezirk Plomari (Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου, 3.276)
 Plomari (Πλωμάρι , 2.996)
 Agios Isidoros (Άγιος Ισίδωρος , 241)
 Ano Chorio (Άνω Χωριό , 5)
 Kato Chorio (Κάτω Χωρίο , 32)
 Kournela (Κουρνέλα , 2)
 Mesouna(Μέσουνα , 0)
 Ortsgemeinschaft (Τοπική Κοινότητα Ακρασίου, 228)
 Akrasi (Ακράσιον , 214)
 Drota (Δρότα , 3)
 Paralia Drotas (Παραλία Δρότας , 11)
 Ortsgemeinschaft Ambeliko (Τοπική Κοινότητα Αμπελικού, 326)
 Ortsgemeinschaft Megalochori (Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, 347)
 Megalochori (Μεγαλοχώρι , 325)
 Spides (Σπίδες, , 22)
 Ortsgemeinschaft Neochori (Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, 169)
 Ortsgemeinschaft Paleochori (Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, 338)
 Paleochori (Παλαιοχώρι , 314)
 Melinda (Μελίντα , 23)
 Pachidi (Ραχίδι , 1)
 Ortsgemeinschaft Plagia (Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς, 618)
 Plagia (Πλαγιά , 529)
 Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα , 67)
 Evangelistria (Ευαγγελίστρια , 13)
 Milees (Μηλέες , 9)
 Ortsgemeinschaft Trygonas (Τοπική Κοινότητα Τρύγονα, 300)
 Trygonas (Τρύγονας , 300)
 Kolymvatera (Κολυμβάτερα , 0)
 Gemeindebezirk Polichnitos (Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου, 4.234)
 Stadtbezirk Polichnitos (Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου, 2.406)
 Polichnitos (Πολιχνίτος , 2.102)
 Girokomio Lamandriou (Γηροκομείο Λαμανδρίου , 3)
 Nyfida (Νυφίδα , 87)
 Skala (Σκάλα , 186)
 Ortsgemeinschaft Vasilika (Τοπική Κοινότητα Βασιλικών, 436)
 Vasilika (Βασιλικά , 400)
 Agios Pavlos (Άγιος Παύλος , 29)
 Achladeri (Αχλαδερή , 7)
 Ortsgemeinschaft Vrisa (Τοπική Κοινότητα Βρίσας, 852)
 Vrisa (Βρίσα , 617)
 Agios Fokas (Άγιος Φωκάς , 16)
 Vatera (Βατερά , 219)
 Ortsgemeinschaft (Τοπική Κοινότητα Λισβορίου, 453)
 Lisvori (Λισβόρι , 408)
 Thermopiges (Θερμοπηγές, , 6)
 Livadia (Λιβάδια , 11)
 Skamioudi (Σκαμιούδι , 28)
 Ortsgemeinschaft Stavros (Τοπική Κοινότητα Σταυρού, 87)
 Stavros (Σταυρός , 56)
 Kato Stavros (Κάτω Σταυρός , 31)

Einzelnachweise 

Nordägäische Inseln
Lesbos